Van Dyke ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Van Dyke (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Carey Van Dyke (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Carl Van Dyke (1881–1919), US-amerikanischer Politiker
 Dick Van Dyke (* 1925), US-amerikanischer Schauspieler
 Earl Van Dyke (1930–1992), US-amerikanischer Pianist und Multi-Instrumentalist
 Jerry Van Dyke (1931–2018), US-amerikanischer Fernseh- und Filmschauspieler
 John Van Dyke (1807–1878), US-amerikanischer Politiker
 Leroy Van Dyke (* 1929), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter

 Phillip Van Dyke (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Ruth M. Van Dyke, US-amerikanische Archäologin und Anthropologin
 Shane Van Dyke (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Vernon Van Dyke (1912–1998), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 W. S. Van Dyke (1889–1943), US-amerikanischer Filmregisseur
 Willard Van Dyke (1906–1986), US-amerikanischer Photograph und Filmemacher

Siehe auch:
 Dyke (Begriffsklärung)
 Van Dijck
 Van Dijk
 Van Dyck
 Van Dyk
 Vandyke